Rausu bezeichnet:
 Rausu (Hokkaidō), eine Stadt auf Hokkaidō
 Rausu-dake, 羅臼岳,  einen Vulkan auf Hokkaidō